Декабрьская жара () — историческая приключенческая драма 2008 г. о неудавшейся попытке большевиков совершить государственный переворот в Эстонии 1 декабря 1924 года. Фильм поставил режиссёр , а главную роль сыграл .

Сюжет 
В декабре 1924 г. эстонские большевики, при поддержке Коминтерна (Григорий Зиновьев и Отто Куусинен) устраивают мятеж против молодой Эстонской республики. Героическое сопротивление эстонских военнослужащих становится преградой мятежникам, и им не удаётся захватить власть.

В ролях 
 Серго Варес — Танел Риук
 Лииси Койксон — Анна Риук
 Айн Лутсепп — Юлиус Саарепуу
 Пирет Калда — Марет Саарепуу
 Эмиль-Йоосеп Виркус — Йоосеп Саарепуу
 Тамбет Туйск — специалист
 Майт Мальмстен — адвокат Яан (прототип: Яан Анвельт)
 Тийт Сукк — владелец завода Индрек
 Райн Симмул — начальник разведки

Исторические фигуры
 Тыну Карк — генерал-майор Эрнест Пыддер
 Прийт Педаяс — генерал-майор Йохан Унт
 Кармен Микивер — Элис Кингисепп
 Илкка Койвула — Отто Куусинен
 Евгений Князев — Григорий Зиновьев

Производство 
Служащие Таллинского гарнизона были использованы в роли солдат в массовках.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Эстонии
Фильмы 2008 года